KAT kan syfta på:

 KAT – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Katanga
 KAT-TUN – en japansk musikgrupp
 KAT – IATA:s kod för en flygplats i Kaitaia, Nya Zeeland, se Kaitaia Airport

Se även 
 Kat (olika betydelser)
 Cat (olika betydelser)